Misam est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 χ Persei ;
 κ Persei ;
 λ Herculis.

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire